Целофизо́иды  — надсемейство примитивных хищных динозавров из клады теропод. Существовали с позднего триаса по раннюю юру, примерно 223—183 млн лет назад. Географически были распространены очень широко; вероятно, обитали на всех континентах. Целофизоиды были стройными, плотоядными животными, имевшими поверхностное сходство с целурозаврами, с которыми они ранее классифицировались. Некоторые виды имели хрупкие краниальные гребни. Размеры варьируют от 1 до 6 м в длину. Неизвестно, как они выглядели внешне: разные художники изображают их покрытыми чешуёй или перьями.

Систематика 
Семейство Coelophysidae было введено в систематику Францем Нопчей в 1928 году. За 14 лет до этого Фридрих фон Хюне выделил семейство Podokesauridae для обозначения примерно такой же группы. Согласно МКЗН, таксон Podokesauridae имеет приоритет над Coelophysidae (а значит и Podokesauroidea имеет приоритет над Coelophysoidea); тем не менее, после 1994 года почти все палеонтологи используют названия Coelophysidae и Coelophysoidea для обозначения семейства и надсемейства соответственно. Таксон Podokesauroidea никогда не был определён филогенетически.

Несмотря на очень раннее появление в летописи окаменелостей, целофизоиды имеют ряд производных признаков, которые отделяют их от примитивных (базальных) теропод. Наиболее заметные из этих выведенных признаков: соединение костей челюсти (предчелюстной и челюстной), которое является гибким, с глубоким зазором между костями. Основным источником разногласий среди экспертов является вопрос о том, делили ли целофизоиды недавнего общего предка с цератозаврами или цератозавры находились в близком родстве с другими тероподами. Недавние анализы показывают, что целофизоиды не образуют общую группу с цератозаврами. В то время как дилофозавр и подобные тероподы традиционно классифицировались как целофизоиды, некоторые исследования, опубликованные начиная с конца 2000-х годов, показывают, что они могут быть более тесно связаны с аверострами.

Существует несколько филогенетических определений клады Coelophysoidea (по всей видимости, все они эквивалентны):

 (Coelophysis bauri <- Carnotaurus sastrei) (модифицировано из Sereno, 1998);
 (Coelophysis bauri <- Ceratosaurus nasicornis) (Ezcurra, 2017; модифицировано из Padian et al., 1999);
 (Coelophysis bauri <- Ceratosaurus nasicornis, Carnotaurus sastrei, Passer domesticus) (Sereno, 2005 online; Ezcurra & Brusatte, 2011);
 (Coelophysis bauri <- Passer domesticus) (Allain et al., 2012);
 (Coelophysis bauri <- Allosaurus fragilis, Ceratosaurus nasicornis) (Dal Sasso, Maganuco & Cau, 2018).

Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, проведённого группой учёных под руководством Мэттью Каррано в 2005 году.

Кладограмма ниже отражает результаты филогенетического анализа, проведённого в 2007 году группой учёных под руководством Мартина Эскурры.

Следующая кладограмма соответствует результатам анализа С. Н. Шпикмана и соавторов 2021 года.

{{clade|{{clade
 |1=Panguraptor
 |2={{clade
  |1=Lucianovenator
  |2=Pendraig
  |3=Powellvenator
  |4={{clade
   |1=[[Syntarsus kayentakatae|‘Syntarsus’ kayentakatae]]   |label2=Coelophysidae
   |2= }} }} }}|style=font-size:85%;line-height:85%|label1=Coelophysoidea}}

 Таксономия 
Согласно данным сайта Paleobiology Database, на октябрь 2021 года в надсемейство включают следующие таксоны:
 
 
 

  (или непосредственно в кладе Neotheropoda)
 Семейство Coelophysidae
  (или базальный целофизоид)
 
  (или базальный целофизоид)
 
 Подсемейство 
 
 
  (или непосредственно в кладе Neotheropoda)
 

В надсемейство включают также ряд таксонов в статусе nomen dubium'':  и .

Также некоторые авторы относят к целофизоидам род .

Литература 
 Rauhut and Hungerbuhler (2000). «A review of European Triassic theropods». Gaia, 15: 75-88.
 Tykoski, R. S. (2005). «Anatomy, Ontogeny, and Phylogeny of Coelophysoid Theropods». Ph. D dissertation.
 Yates, A.M., 2006 (for 2005). «A new theropod dinosaur from the Early Jurassic of South Africa and its implications for the early evolution of theropods». Palaeontologia Africana, 41: 105—122.

Примечания

Комментарии

Источники 

Целофизоиды
Динозавры триасового периода
Динозавры юрского периода